Froriep ist der Familienname folgender Personen:

 August von Froriep (1849–1917), deutscher Anatom
 Bertha Froriep (1833–1920), deutsche Malerin
 Justus Friedrich Froriep (1745–1800), deutscher lutherischer Theologe und Orientalist
 Ludwig Friedrich von Froriep (1779–1847), deutscher Verleger und Chirurg
 Otto Ludwig Froriep (1835–1883), deutscher Maschinenfabrikant
 Robert Froriep (1804–1861), deutscher Anatom

Siehe auch:
 Frohriep